NCE se može odnositi na:
 Nevi hemijski entitet
 Nica Azurna Obala (aerodrom), IATA kod